La Serra dels Prats és una serra situada al municipi de Guixers (Solsonès), amb una elevació màxima de 1.634 metres.

Referències 

Serres de Guixers